Andrej Rublëv era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto nei quarti di finale da Robin Haase.

In finale Marco Cecchinato ha battuto Guido Pella con il punteggio di 6-2, 6-1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Kyle Edmund (ritirato)
  Damir Džumhur (secondo turno)
  Marco Cecchinato (campione)
  Andrej Rublëv (quarti di finale)
  Albert Ramos-Viñolas (secondo turno)

<li> Robin Haase (semifinale)
<li> João Sousa (primo turno)
<li> Benoît Paire (primo turno)
<li> Maximilian Marterer (primo turno)

Wild card 

  Félix Auger-Aliassime (secondo turno)
  Nino Serdarušić (primo turno)

<li> Franko Škugor (primo turno)

Qualificati 

  Martin Kližan (secondo turno)
  Rogério Dutra da Silva (primo turno)

<li> Marco Trungelliti (semifinale)
<li> Stefano Travaglia (primo turno)

Lucky loser 
  Andrej Martin (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 2018